ACB peut faire référence à :
  ;
 Liga ACB, le championnat d'Espagne de basket-ball de première division ;
 Amy Coney Barrett, juge à la Cour suprême des États-Unis ;
 Assassin's Creed: Brotherhood, un jeu vidéo ;
 Association Claude-Bernard, l'ancêtre des unités de recherche de l'INSERM ;
 Association congolaise des banques ;
Ateliers de Construction du Beaujolais, une entreprise de conception et de fabrication de coupleurs et outils pour les pelles hydrauliques et chargeuses ;
 Ateliers et chantiers de Bretagne, une ancienne entreprise de construction navale basée à Nantes ;
 ACB An Aries Alliance company, un sous-traitant aéronautique fondé par d'anciens cadres de la société précédente ;
 Australian Classification Board, un système australien de classification des films, jeux vidéo, et vidéos.